

504001–504100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 504001 || || 18 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 504002 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 504003 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 504004 || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 504005 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 504006 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 504007 || || 27 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 504008 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 504009 || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 504010 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 504011 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#FA8072
| 504012 || || 9 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 504013 || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 504014 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 504015 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 504016 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 504017 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 504018 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 504019 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 504020 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 504021 || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 504022 || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 504023 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#FA8072
| 504024 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#FFC2E0
| 504025 || || 8 de setembre de 2005 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 504026 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 504027 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 504028 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 504029 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 504030 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 504031 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 504032 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#FFC2E0
| 504033 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=034 bgcolor=#FFC2E0
| 504034 || || 30 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT || APOPHA ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 504035 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 504036 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 504037 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 504038 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 504039 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 504040 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 504041 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 504042 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 504043 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 504044 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 504045 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 504046 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 504047 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 504048 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 504049 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 504050 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 504051 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 504052 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 504053 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 504054 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 504055 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 504056 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 504057 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 504058 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 504059 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 504060 || || 2 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 504061 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 504062 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 504063 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 504064 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 504065 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 504066 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 504067 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 504068 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 504069 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 504070 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 504071 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 504072 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 504073 || || 6 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#FFC2E0
| 504074 || || 1 de gener de 2006 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 504075 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 504076 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 504077 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 504078 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 504079 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 504080 || || 27 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 504081 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 504082 || || 5 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 504083 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 504084 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 504085 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 504086 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 504087 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 504088 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 504089 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#FA8072
| 504090 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 504091 || || 7 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 504092 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 504093 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 504094 || || 6 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 504095 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 504096 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 504097 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 504098 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 504099 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 504100 || || 23 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

504101–504200 

|-bgcolor=#fefefe
| 504101 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 504102 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 504103 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 504104 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 504105 || || 5 de març de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 504106 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 504107 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 504108 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 504109 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 504110 || || 26 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 504111 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 504112 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 504113 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 504114 || || 20 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 504115 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 504116 || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 504117 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 504118 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 504119 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 504120 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 504121 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 504122 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 504123 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 504124 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 504125 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 504126 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 504127 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 504128 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 504129 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 504130 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 504131 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 504132 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 504133 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 504134 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 504135 || || 14 de setembre de 2006 || Mauna Kea || J. Masiero ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 504136 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 504137 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 504138 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 504139 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 504140 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 504141 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 504142 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 504143 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 504144 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 504145 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 504146 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 504147 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 504148 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 504149 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 504150 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 504151 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 504152 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 504153 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 504154 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 504155 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 504156 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 504157 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 504158 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 504159 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#B88A00
| 504160 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || inusual ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 504161 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 504162 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 504163 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 504164 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 504165 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 504166 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 504167 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 504168 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 504169 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 504170 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 504171 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 504172 || || 27 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 504173 || || 30 de setembre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 504174 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 504175 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 504176 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 504177 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 504178 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 504179 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 504180 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#FFC2E0
| 504181 || || 1 d'octubre de 2006 || Siding Spring || SSS || APO ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 504182 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 504183 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 504184 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 504185 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 504186 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 504187 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 504188 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 504189 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 504190 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 504191 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 504192 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 504193 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 504194 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 504195 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 504196 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 504197 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 504198 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 504199 || || 1 d'octubre de 2006 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 504200 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

504201–504300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 504201 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 504202 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 504203 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 504204 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 504205 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 504206 || || 3 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 504207 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 504208 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 504209 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 504210 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 504211 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 504212 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 504213 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 504214 || || 20 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 504215 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 504216 || || 15 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 504217 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 504218 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 504219 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 504220 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 504221 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 504222 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 504223 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 504224 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 504225 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 504226 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 504227 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 504228 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 504229 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 504230 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 504231 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 504232 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 504233 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 504234 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 504235 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 504236 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 504237 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 504238 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 504239 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 504240 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 504241 || || 28 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 504242 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 504243 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 504244 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 504245 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 504246 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 504247 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 504248 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 504249 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 504250 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 504251 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 504252 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 504253 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 504254 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 504255 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#FFC2E0
| 504256 || || 13 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 504257 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 504258 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 504259 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 504260 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 504261 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 504262 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 504263 || || 14 de novembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 504264 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 504265 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 504266 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 504267 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 504268 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 504269 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 504270 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 504271 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 504272 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 504273 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 504274 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 504275 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 504276 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 504277 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 504278 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 504279 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 504280 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 504281 || || 13 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 504282 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 504283 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 504284 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 504285 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 504286 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 504287 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 504288 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 504289 || || 12 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 504290 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 504291 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 504292 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 504293 || || 24 de gener de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 504294 || || 27 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 504295 || || 20 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 504296 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 504297 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 504298 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 504299 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 504300 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

504301–504400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 504301 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 504302 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 504303 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 504304 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 504305 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 504306 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 504307 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 504308 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 504309 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 504310 || || 23 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 504311 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 504312 || || 7 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 504313 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 504314 || || 12 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#FA8072
| 504315 || || 3 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 504316 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 504317 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 504318 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 504319 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 504320 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 504321 || || 8 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#FA8072
| 504322 || || 22 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 504323 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 504324 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 504325 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 504326 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 504327 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 504328 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 504329 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 504330 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 504331 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 504332 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 504333 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 504334 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 504335 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 504336 || || 9 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 504337 || || 12 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 504338 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 504339 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 504340 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 504341 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 504342 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 504343 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 504344 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 504345 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 504346 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 504347 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 504348 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 504349 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 504350 || || 4 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 504351 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 504352 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#FA8072
| 504353 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 504354 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 504355 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 504356 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 504357 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 504358 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 504359 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 504360 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 504361 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 504362 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 504363 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 504364 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 504365 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 504366 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 504367 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 504368 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 504369 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 504370 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 504371 || || 10 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 504372 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 504373 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 504374 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 504375 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 504376 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 504377 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 504378 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 504379 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 504380 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 504381 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 504382 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 504383 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 504384 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 504385 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 504386 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 504387 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 504388 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 504389 || || 7 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 504390 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 504391 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#FFC2E0
| 504392 || || 15 de novembre de 2007 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 504393 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 504394 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 504395 || || 17 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 504396 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 504397 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 504398 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 504399 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 504400 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

504401–504500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 504401 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 504402 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 504403 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 504404 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 504405 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 504406 || || 17 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 504407 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 504408 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 504409 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 504410 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 504411 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 504412 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 504413 || || 9 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 504414 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 504415 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 504416 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 504417 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 504418 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 504419 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 504420 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 504421 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 504422 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 504423 || || 3 de gener de 2008 || Calvin-Rehoboth || Calvin–Rehoboth Obs. ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 504424 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 504425 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 504426 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 504427 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 504428 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 504429 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 504430 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 504431 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 504432 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 504433 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 504434 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 504435 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 504436 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 504437 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 504438 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 504439 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 504440 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 504441 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 504442 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 504443 || || 2 de febrer de 2008 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 504444 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 504445 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 504446 || || 10 de febrer de 2008 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 504447 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 504448 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 504449 || || 9 de febrer de 2008 || Purple Mountain || PMO NEO ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 504450 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 504451 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 504452 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 504453 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 504454 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 504455 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 504456 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 504457 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 504458 || || 12 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 504459 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 504460 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 504461 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 504462 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 504463 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 504464 || || 28 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 504465 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 504466 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 504467 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 504468 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 504469 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 504470 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 504471 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 504472 || || 24 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 504473 || || 3 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 504474 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 504475 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 504476 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 504477 || || 3 de març de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 504478 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 504479 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 504480 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 504481 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 504482 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 504483 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 504484 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 504485 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 504486 || || 11 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 504487 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 504488 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 504489 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 504490 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 504491 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 504492 || || 8 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 504493 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 504494 || || 24 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 504495 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 504496 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 504497 || || 1 de maig de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 504498 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 504499 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 504500 || || 27 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

504501–504600 

|-bgcolor=#fefefe
| 504501 || || 3 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 504502 || || 3 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#FA8072
| 504503 || || 30 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 504504 || || 26 de juny de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#FFC2E0
| 504505 || || 28 de juny de 2008 || Siding Spring || SSS || AMO ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 504506 || || 30 de juny de 2008 || Eskridge || G. Hug ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 504507 || || 30 de juny de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 504508 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 504509 || || 8 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 504510 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 504511 || || 26 d'agost de 2008 || Piszkéstető || K. Sárneczky ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 504512 || || 5 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 504513 || || 1 de juliol de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 504514 || || 30 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 504515 || || 30 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 504516 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 504517 || || 25 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 504518 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 504519 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 504520 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 504521 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 504522 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 504523 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 504524 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 504525 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 504526 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 504527 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 504528 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 504529 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 504530 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 504531 || || 4 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 504532 || || 22 de setembre de 2008 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 504533 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 504534 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 504535 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 504536 || || 29 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 504537 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 504538 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 504539 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 504540 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 504541 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 504542 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 504543 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 504544 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 504545 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 504546 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 504547 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 504548 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 504549 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 504550 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 504551 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 504552 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 504553 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 504554 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#C2E0FF
| 504555 || || 24 de setembre de 2008 || Palomar || M. E. Schwamb, M. E. Brown, D. L. Rabinowitz || plutino ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 504556 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 504557 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 504558 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 504559 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 504560 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 504561 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 504562 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 504563 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 504564 || || 7 d'octubre de 2008 || Tiki || N. Teamo ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 504565 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 504566 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 504567 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#FA8072
| 504568 || || 9 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 504569 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 504570 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 504571 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 504572 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 504573 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 504574 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 504575 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 504576 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 504577 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 504578 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 504579 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 504580 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 504581 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 504582 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 504583 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 504584 || || 3 d'octubre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 504585 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 504586 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 504587 || || 17 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 504588 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 504589 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 504590 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 504591 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 504592 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 504593 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 504594 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 504595 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 504596 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 504597 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 504598 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 504599 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 504600 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

504601–504700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 504601 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 504602 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 504603 || || 29 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 504604 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 504605 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 504606 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 504607 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 504608 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 504609 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 504610 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 504611 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 504612 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 504613 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 504614 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 504615 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 504616 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 504617 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 504618 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 504619 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 504620 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 504621 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 504622 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 504623 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 504624 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 504625 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 504626 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 504627 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 504628 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 504629 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 504630 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 504631 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 504632 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 504633 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 504634 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 504635 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 504636 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 504637 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 504638 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 504639 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 504640 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 504641 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 504642 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 504643 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 504644 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 504645 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 504646 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 504647 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 504648 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 504649 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 504650 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 504651 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 504652 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 504653 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 504654 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 504655 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 504656 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 504657 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 504658 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 504659 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 504660 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 504661 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 504662 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 504663 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 504664 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 504665 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 504666 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 504667 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 504668 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 504669 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 504670 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 504671 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 504672 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 504673 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 504674 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 504675 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 504676 || || 17 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 504677 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 504678 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 504679 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#FFC2E0
| 504680 || || 5 de març de 2009 || Siding Spring || SSS || APOPHA ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 504681 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 504682 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 504683 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 504684 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 504685 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 504686 || || 3 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 504687 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 504688 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 504689 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 504690 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 504691 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 504692 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 504693 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 504694 || || 29 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 504695 || || 26 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 504696 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 504697 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 504698 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 504699 || || 29 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 504700 || || 30 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

504701–504800 

|-bgcolor=#fefefe
| 504701 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#FA8072
| 504702 || || 14 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 504703 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 504704 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 504705 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 504706 || || 22 de setembre de 2009 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 504707 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 504708 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 504709 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 504710 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#FFC2E0
| 504711 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 504712 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 504713 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 504714 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 504715 || || 29 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 504716 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 504717 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 504718 || || 4 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 504719 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 504720 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 504721 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 504722 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 504723 || || 14 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 504724 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 504725 || || 28 d'octubre de 2009 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 504726 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 504727 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 504728 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 504729 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 504730 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 504731 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 504732 || || 10 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 504733 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 504734 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 504735 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 504736 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 504737 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 504738 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 504739 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 504740 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 504741 || || 15 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 504742 || || 27 d'octubre de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 504743 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 504744 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 504745 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 504746 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 504747 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 504748 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#E9E9E9
| 504749 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 504750 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 504751 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 504752 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 504753 || || 24 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 504754 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#E9E9E9
| 504755 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 504756 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 504757 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 504758 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 504759 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 504760 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 504761 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 504762 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 504763 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 504764 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 504765 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 504766 || || 24 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 504767 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 504768 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 504769 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 504770 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 504771 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 504772 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 504773 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 504774 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 504775 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 504776 || || 1 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 504777 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 504778 || || 10 de desembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 504779 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 504780 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 504781 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 504782 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 504783 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 504784 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 504785 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 504786 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 504787 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 504788 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 504789 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 504790 || || 8 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 504791 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 504792 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 504793 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 504794 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 504795 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 504796 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 504797 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 504798 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 504799 || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#FFC2E0
| 504800 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE || APOPHA ||  —
|}

504801–504900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 504801 || || 6 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 504802 || || 15 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 504803 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 504804 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 504805 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 504806 || || 11 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 504807 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#E9E9E9
| 504808 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 504809 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 504810 || || 15 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 504811 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 504812 || || 22 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 504813 || || 19 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 504814 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 504815 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 504816 || || 15 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 504817 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 504818 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#FA8072
| 504819 || || 17 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 504820 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 504821 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 504822 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 504823 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 504824 || || 17 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 504825 || || 12 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 504826 || || 17 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#FFC2E0
| 504827 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 504828 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 504829 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 504830 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 504831 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 504832 || || 3 de juliol de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 504833 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 504834 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 504835 || || 19 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 504836 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 504837 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 504838 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 504839 || || 6 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 504840 || || 23 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 504841 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 504842 || || 12 de setembre de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 504843 || || 7 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 504844 || || 7 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 504845 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 504846 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#C2E0FF
| 504847 || || 15 de setembre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || cubewano ||  —
|-id=848 bgcolor=#FA8072
| 504848 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 504849 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 504850 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 504851 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 504852 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 504853 || || 6 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 504854 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 504855 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 504856 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#FA8072
| 504857 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 504858 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 504859 || || 1 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 504860 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 504861 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 504862 || || 21 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 504863 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 504864 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 504865 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 504866 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 504867 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 504868 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#FA8072
| 504869 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 504870 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 504871 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 504872 || || 5 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 504873 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 504874 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 504875 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 504876 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 504877 || || 24 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 504878 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 504879 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 504880 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 504881 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 504882 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 504883 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 504884 || || 5 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 504885 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 504886 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#FFC2E0
| 504887 || || 19 de novembre de 2010 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 504888 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 504889 || || 25 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 504890 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 504891 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 504892 || || 11 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 504893 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 504894 || || 27 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 504895 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 504896 || || 11 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 504897 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 504898 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 504899 || || 2 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 504900 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

504901–505000 

|-bgcolor=#FA8072
| 504901 || || 5 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 504902 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 504903 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 504904 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 504905 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 504906 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 504907 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 504908 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 504909 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 504910 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 504911 || || 1 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 504912 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 504913 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 504914 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 504915 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 504916 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 504917 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 504918 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 504919 || || 30 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 504920 || || 6 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 504921 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 504922 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 504923 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 504924 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 504925 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 504926 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 504927 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#FFC2E0
| 504928 || || 1 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 504929 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 504930 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 504931 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 504932 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 504933 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 504934 || || 22 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 504935 || || 15 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 504936 || || 30 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 504937 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 504938 || || 11 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 504939 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 504940 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 504941 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 504942 || || 4 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 504943 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 504944 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 504945 || || 26 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 504946 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 504947 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 504948 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 504949 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 504950 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#fefefe
| 504951 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 504952 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 504953 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 504954 || || 30 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 504955 || || 10 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 504956 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 504957 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 504958 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 504959 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 504960 || || 26 de març de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 504961 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 504962 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 504963 || || 4 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 504964 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#fefefe
| 504965 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 504966 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 504967 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#FA8072
| 504968 || || 25 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 504969 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 504970 || || 24 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 504971 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 504972 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 504973 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 504974 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#FA8072
| 504975 || || 15 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 504976 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 504977 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 504978 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 504979 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 504980 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 504981 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 504982 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 504983 || || 13 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 504984 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 504985 || || 6 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 504986 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 504987 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 504988 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 504989 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 504990 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 504991 || || 12 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 504992 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 504993 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#FFC2E0
| 504994 || || 3 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 504995 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 504996 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 504997 || || 15 de juliol de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 504998 || || 12 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 504999 || || 21 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 505000 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (500001)-(505000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)